

Sigle 
 Alleanza Nazionale Monarchica – partito politico italiano
 Associazione nazionale magistrati – organismo associativo della magistratura
 Azienda Napoletana Mobilità – azienda di trasporti di Napoli
 Agence nationale de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle Qualité

Codici 
 ANM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Antsirabato, Antalaha (Madagascar)

Geologia 
  ANM – Arenarie numidiche – nel comune di Melfi, in provincia di Potenza – sintema stratigrafico della Basilicata